Gala (feest), een deftig feest
 Gala (volleybal)
 Gala (appel), een appelras
 Gala Dalí, echtgenote van Salvador Dalí
 Gala Rizzatto, een Italiaanse zangeres, bekend onder de naam Gala
 Gålå, een plaats in Noorwegen
 Galatasaray SK, sportclub uit Turkije
 Gala (dialect), een dialect van het Miya, gesproken in Nigeria
 Gala (novelle), een boekenweekgeschenk van Ronald Giphart
 Gala (rivier), een rivier in Schotland
 Gala TV, een Armeens televisiestation

Zie ook 
Gal (doorverwijspagina)
Gall (doorverwijspagina)